

België 
't Zand (Appels), pleintje in Appels, deelgemeente van Dendermonde
't Zand (Brugge), plein in de stad Brugge
Sporthal 't Zand, sporthal in Nijlen

Nederland: 't Zand 
't Zand (Alphen-Chaam), buurtschap in de gemeente Alphen-Chaam
't Zand (Altena), buurtschap in de gemeente Altena
't Zand (Amersfoort), straat in het centrum van Amersfoort
't Zand (Boxmeer), buurtschap in de gemeente Boxmeer
't Zand (Bredevoort), straat in het centrum van Bredevoort
't Zand (Friesland) (It Sân), meer in de provincie Friesland
't Zand (Hattem), gehucht in de gemeente Hattem
't Zand (Lent), voormalige buurtschap in de gemeente Nijmegen
't Zand (Middelburg), wijk van Middelburg; tot 1941 deel uitmakend van Koudekerke
't Zand (Schagen), dorp in de gemeente Schagen
't Zand (Utrecht), een buurt in de stad Utrecht
SC 't Zand, een amateurvoetbalclub uit de Tilburgse wijk Reeshof

Nederland: Het Zand 
Het Zand (Terneuzen), buurtschap in de gemeente Terneuzen
Het Zand (Drimmelen), buurtschap in de gemeente Drimmelen
Het Zand ('s-Hertogenbosch), wijk in 's-Hertogenbosch
Het Zand (Lingewaard) of Huissen-Zand, buurtschap in Huissen in de gemeente Lingewaard
Het Zand (Ridderkerk), buurt van Ridderkerk
Het Zand (Tilburg), een buurt in Tilburg West
Het Zand (Utrecht), wijk in de gemeente Utrecht (Leidsche Rijn)

Zie ook 
't Zandt (doorverwijspagina)
Kapel in 't Zand, een klooster en bedevaartsplek in Roermond
Onze Lieve Vrouwe in 't Zand, genadebeeld van de stad Roermond